Bahnstrecke Freilassing–Berchtesgaden steht für:

 die Bahnstrecke Freilassing–Bad Reichenhall
 die Bahnstrecke Bad Reichenhall–Berchtesgaden